Maniraptoriformes es un clado de dinosaurios terópodos celurosaurianos, dotados de plumas penáceas y alas que abarca a los ornitomimosaurios y a los maniraptoranos. Este grupo fue nombrado por Thomas Holtz, quien lo definió como "el más reciente ancestro común de Ornithomimus y las aves, y todos los descendientes de ese ancestro común."

Evidencia fósil 
Muchos fósiles de especies pertenecientes a este grupo se han descubierto desde las últimas décadas del siglo XX, particularmente en China. La mayor parte de los dinosaurios emplumados pertenecen a este clado. En particular, un fósil del alvarezsáurido Shuvuuia tiene una forma de queratina que es consistente con la de las plumas avianas.

Muchos fósiles casi completos de manirraptoriformes son conocidos del Jurásico Superior. Entre ellos está el Archaeopteryx de Baviera, Alemania, de hace unos 155-150 millones de años. Ornitholestes, el trodóntido WDC DML 001, Coelurus fragilis y Tanycolagreus topwilsoni proceden todos de la Formación Morrison de Wyoming, Estados Unidos, hace unos 150 millones de años. La biota de Daohugou, que incluye a Anchiornis y Epidexipteryx, constituye el registro más antiguo de los manirraptoriformes, datando de hace 160 millones de años. Un posible manirraptoriforme, Eshanosaurus, vivió incluso antes, durante el Jurásico Inferior, aunque su identificación es discutida.

La amplia gama de fósiles del grupo a principios del Cretácico y la evidencia morfológica sugieren que las ramas principales de los manirraptoriformes se empezaron a diferenciar antes del final del Jurásico.

Durante un tiempo, se consideró que los parientes de Tyrannosaurus eran manirraptoriformes, pero esto ya no se considera probable.

Historia de su estudio
En 1994, un estudio del paleontólogo Thomas Holtz encontró una relación cercana entre los Ornithomimosauria y los Troodontidae, y denominó a este grupo Bullatosauria. Holtz rechazó esta hipótesis en 1999, y muchos paleontólogos consideran que los trodóntidos están mucho más cercanamente relacionados con las aves o con los Dromaeosauridae de lo que lo están con los ornitomimosaurios, causando que el grupo Bullatosauria fuera abandonado. El nombre se refería al esfenoides inflado o bulboso que ambos grupos compartían. Holtz definió a ese grupo como el clado que contenía al más reciente ancestro común de Troodon y Ornithomimus y a todos sus descendientes. El concepto se considera como redundante, y se piensa que el clado Bullatosauria es un sinónimo de Maniraptoriformes. En 2002, Gregory S. Paul nombró a un clado basado en apomorfias como Avepectora, definiéndolo como aquel que incluye a todos los terópodos con una disposición de sus huesos pectorales similar a la de las aves, en la cual los coracoides están en contacto con el esternón. De acuerdo con Paul, los ornitomimosaurios son los miembros más basales del grupo.

Clasificación 

Cladograma según Turner, Makovicky & Norell (2012):

Las relaciones entre los celurosaurios mostradas a continuación se basan en un análisis filogenético realizado por Godefroit y colaboradores en 2013.

Sistemática 
 Clado Maniraptoriformes
 Clado Ornithomimiformes
 Familia Alvarezsauridae
 Infraorden Ornithomimosauria
 Clado Maniraptora
 Yixianosaurus
 Scansoriopteryx 
 Epidendrosaurus
 Infraorden Therizinosauria
 Infraorden Oviraptorosauria
 Clado Paraves
 Infraorden Deinonychosauria 
 Familia Dromaeosauridae 
 Familia Troodontidae
 Clado Aves

Véase también
Coelurosauria
Maniraptora

Referencias 

 De Klerk, W. J., Forster, C. A., Ross, C. F., Sampson, S. D. y Chinsamy, A. 1997. New maniraptoran and iguanodontian dinosaurs from the Early Cretaceous Kirkwood Formation, South Africa. Journal of Vertebrate Paleontology, Fifty-Seventh Annual Meeting, 17, 3 Supl.,42.

Enlaces externos 

Ficha del clado en TaxonSearch.org.

Coelurosauria